Szatmári Sándor
Szatmári Sándor (1878–1964) politikus, munkásköltő
Szatmári Sándor (1952) romániai magyar labdarúgó
Szatmári Sándor (1955) fizikus

Szathmári Sándor
Szathmári Sándor (1897–1974) magyar gépészmérnök, író, publicista, műfordító, eszperantista

Szathmáry Sándor
Szathmáry Sándor (1853–1912) gyümölcskertész, tanár
Szathmáry Sándor grafikus
Szathmáry Sándor (1929) református lelkipásztor, kutatóprofesszor